Hofmannsthal:
 Hugo von Hofmannsthal
 8057 Hofmannsthal

Desambiguação